Харви Ли Кэтчингс (; родился 2 сентября 1951 года в Джэксоне, штат Миссисипи, США) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Харви Кэтчингс родился 2 сентября 1951 года в городе Джэксон (штат Миссисипи), учился там же в средней школе имени Джима Хилла, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Колледже Уитерфорда и Университете Гардина-Симмонса, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 42-м номером командой «Филадельфия-76». Позже выступал за команды «Нью-Джерси Нетс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сегафредо Гориция». Всего за карьеру в НБА сыграл 725 игр, в которых набрал 2335 очков (в среднем 3,2 за игру), сделал 3639 подборов, 608 передач, 261 перехват и 1226 блокшотов.

Личная жизнь 
Отец четырёхкратной олимпийской чемпионки Тамики Кэтчингс (2004, 2008, 2012 и 2016), выступавшей за команду ВНБА «Индиана Фивер».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Выпускники Университета Хардина–Симмонса